Mailo Junior est une messagerie web à destination des 6-14 ans, également disponible via une application mobile. Le service est fourni par la messagerie française Mailo avec un modèle économique freemium.

Historique 
. Il est devenu Net-C Junior en 2012 puis Mailo Junior en 2019.

En 2018, 15 000 enfants étaient inscrits.

Fonctionnement 
Les fondateurs revendiquent la messagerie comme une alternative aux GAFAM. 

Les comptes sont ouverts par un parent. Celui-ci valide l'ajout de contacts avec lesquels le mineur pourra échanger. En cas d'envoi de courrier électronique par un tiers non présent dans la liste, le parent reçoit le contenu pour vérification. Il est possible de transformer le compte en version adulte sans contrôle parental. D’autres fonctionnalités sont disponibles comme l'accès à des documents pédagogiques. Deux interfaces sont proposées en fonction des tranches d'âge.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Serveur de messagerie électronique

Webmail
Site web français
Courrier électronique
Produit lancé en 2010